Le premier voyage de James Cook fut un tour du monde effectué sur le navire HMB Endeavour. Les missions du Capitaine James Cook étaient d'observer le passage de Vénus depuis l'Océan Pacifique, puis de chercher des traces de l'hypothétique continent austral Terra Australis.

HMB Endeavour 

L'HMB Endeavour est un trois mâts de 366 tonneaux. Son effectif était de 94 hommes dont 11 civils et 12 soldats. 38 personnes sont mortes lors de l'expédition dont 30 mort de dysenterie ou de malaria. Il y a eu également un déserteur.

Équipage

Commandant 

 James Cook, lieutenant de vaisseau

Lieutenants 

  Zackary Hicks, mort en mer 1771
  John Gore, promu  1771

Midshipmen 
 
 Charles Clerke, promu  1771
 William Harvey
 James Magra  
 Patrick Saunders, déserte à Batavia 1770
 John Bootie, mort en mer 1771
 Jonathan Monkhouse, mort en mer 1771

Maître 

 Molyneux, mort au Cap 1771

Maîtres 

 John Reading, mort d'ivresse 1769
 Richard Pickersgill

Commandant des soldats 

 John Edgecumbe, sergent
 May Orton

Botanistes 

 dirigée par Joseph Banks
 assisté de Daniel Solander
 secrétaire Herman Spöring, mort à Batavia 1770

Dessinateurs 

 Alexander Buchan, mort à Tahiti 1769
 Sydney Parkinson, mort en mer 1771

Astronome 

 Charles Green, mort en mer 1771

Chirurgiens 

 Monkhouse, mort à Batavia 1770
 Assistant : William Perry

Autres 
 Tupaia, navigateur et tahu'a polynésien embarqué à Tahiti 1769, et mort à Batavia 1770
 Taïata, embarqué à Tahiti 1769, et mort à Batavia 1770

Chronologie 
 Le 26 août 1768, l'Endeavour quitte Plymouth et fait voile vers le Finistère.
 Du  au , le navire fait sa première escale à Rio de Janeiro (alors capitale du Brésil) puis descend au sud vers la Terre de Feu.
 Du  au , l'expédition franchit le cap Horn dans d'excellentes conditions.
 Du  au , l'expédition fait escale à Tahiti pour observer le transit de Vénus le . L'équipage est bien accueilli par les vahinés et leur reine Obéréa. Mais pendant séjour, les indigènes ont chapardé beaucoup d'objets dont l'octant. Mais grâce à un indigène Tupaia, l'équipage a retrouvé la totalité des équipements volés. Finalement on a réussi à observer l'éclipse.
 Du  au , Cook fait voile vers la Nouvelle-Zélande afin de la cartographier. Il tourna autour, puis passa le .
 Du  au  Cook a cartographié la Nouvelle-Hollande (Australie). Ils ont débarqué le  à Botany Bay (dans l'actuelle Sydney) et sont repartis le . L'expédition est allée ensuite au sud, a passé le détroit de Banks (nommé par Cook en l'honneur de son ami) et est remonté au nord, à point Hicks (nommé ainsi en l'honneur de son premier lieutenant).
 Du  au , l'expédition fait escale à Batavia (actuelle Djakarta) à Java pour réparer le navire. Beaucoup d'hommes y meurent de la dysenterie et de la malaria.
 Du  au , l'expédition passe au Cap.
 Le , après deux ans et onze mois, le navire rentre à Plymouth.

Exploration de l'océan Pacifique
Expedition 1
1768
1769
1770
1771